Saavedra kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Saavedra (ö), 
 Saavedra (udde),

Argentina 

 Partido de Saavedra, kommun, Buenos Aires,

Chile 

 Saavedra (kommun), Región de la Araucanía, Provincia de Cautín,

Personer 

 Daniel Ortega Saavedra (född 1945), nicaraguansk politiker

 Miguel de Cervantes Saavedra (1547–1616), spansk författare som skrev Don Quijote

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Chileförgreningar